Grave je lahko:

 aes grave, v numizmatiki ulit bronast kovanec
 grave (glasba), počasi, slovesno, navodilo za izvajanje skladbe
 La Grave, občina v jugovzhodnem francoskem departmaju Hautes-Alpes

Priimek 
, priimek več znanih ljudi:

 Aleksander Konstantinovič Grave (*1920), ruski filmski igralec.
 Dimitrij Aleksandrovič Grave (1863—1939), ruski matematik.
 Ivan Platonovič Grave (1874—1960), ruski general in inženir.
 Leonid Grigorjevič Grave (1842—1891), ruski pesnik.